Das Abierto Mexicano Telcel 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 23. Februar bis 2. März 2013 statt. In der gleichen Woche fanden die BMW Malaysian Open in Kuala Lumpur und der Brasil Tennis Cup in Florianópolis statt, die ebenfalls zu den International Turnieren der WTA Tour 2013 zählten.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Abierto Mexicano Telcel 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spielerin.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Abierto Mexicano Telcel 2013 fand vom 23. bis zum 25. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Acapulco